Foxfire (1955), een Amerikaanse western
Foxfire (1987), een tv-film met John Denver
Foxfire (1996), een film uit 1996 onder regie van Annette Haywood-Carter
Foxfire (North Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat North Carolina